Wasa – stacja polarna na Antarktydzie
 Wasa Kielakiu – wieś w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Limassol
 Wasa Kilaniu – wieś w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Limassol